Mario Alejandro González, futbolista colombià;
 Mario González Gutiérrez, futbolista castellanolleonès;
 Mario González (boxador), boxador mexicà;
 Mario González Salas, ciclista espanyol;
 Mario González Suárez, escriptor i periodista mexicà;
 Mario González Aguilera, judoca mexicà;
 Mario Hipólito González, aviador militar argentí.